Ulla puede referirse a:

 Ullà, municipio de la provincia de Gerona, Cataluña, España; 
 Río Ulla, río gallego, en las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia, España; 
 Valle del Ulla, comarca natural entre las provincias de La Coruña y Pontevedra;
 ULLA, siglas de Unified Link Layer API;
 (909) Ulla, asteroide;
 Municipio de Mount Ulla, municipio estadounidense.

Como apellido:
 Mariano Gómez Ulla, (1877-1945) cirujano militar español;
 Jaime Quintanilla Ulla, (1919-2002) político y médico español;
 Alejandro Ulla, (1944-1972) guerrillero argentino;
 Noemí Ulla, (1940-2016) escritora, ensayista y doctora en letras argentina;
 Sebastián Ulla, yudoca argentino.

Como nombre:
 Ulla Dydo, (1925-2017) escritora estadounidense;
 Ulla Lindkvist, (1939-2015) deportista sueca;
 Ulla Wiesner, (1941-) cantante Alemana;
 Ulla Pia, (1945-) cantante y actriz danesa;
 Ulla Tørnæs, (1962-) política danesa;
 Ulla Holmquist, (1969-) arqueóloga y política peruana;
 Ulla von Brandenburg, (1974-) artista alemana;
 Ulla Lohmann, (1977-) fotógrafa, periodista y directora de documentales alemana;
 Ulla Zirne, (1995-) deportista letona;
 Ulla Steinle, () deportista alemana.